Бубе́нко — украинская фамилия. 

Известные носители:
 Бубенко, Адалбертс (1910—1983) — латвийский спортсмен-легкоатлет.
 Бубенко, Йозеф (род. 1951) — чехословацкий футболист и словацкий тренер.
 Бубенко, Павел Трофимович (род. 1954) — украинский учёный-экономист.